Match poate fi:

 Match Point, companie din Cluj Napoca
 Punjabi Prison Match
 Elimination Chamber Match
 Hell in a Cell Match
Das Match, un program TV austriac, sau un documentar din Elveția
Miss Match, un serial nordamerican
Paris Match, o revistă franceză
Perfect Match, o pictură a lui Allen Jones, sau unul de pe Lista episoadelor din Pokémon
Swedish Match, o firmă suedeză

Localități din Statele Unite
Match (Georgia)
Match (Tennessee)

Vezi și
Termenul român meci